PCL kan syfta på:
 Printer Command Language
 Psychopathy Checklist, en checklista för psykopater
 Pacific Coast League, en basebolliga i USA 
 PCL - Posterior cruciate ligament, se Korsband